Bupleurum badium är en flockblommig växtart som beskrevs av Anton Rochel, Adolph Franz Láng och Anton Eleutherius Sauter. Bupleurum badium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
badium